Matara, città dello Sri Lanka 
Matara, dipartimento dello Sri Lanka 
Matara, città dell'Eritrea 
Matara, città del Perù 
 Matará, località nel Dipartimento di Juan Felipe Ibarra, Provincia di Santiago del Estero
 Villa Matará, località nel Dipartamento Sarmiento nella Provincia di Santiago del Estero

Altro
 Matara,  antico nome della Dipartimento di Juan Felipe Ibarra in Argentina